La tauromachie est l'art d'affronter les taureaux. C'est aussi le titre de plusieurs œuvres :
 La Tauromachie, peinture de Toulouse-Lautrec (1894)
 La Tauromachie, sculpture de Germaine Richier (1953)
 La tauromaquia, série de trente-trois gravures exécutées par Francisco de Goya entre 1815 et 1816